W Rumunii
 Livezeni – gmina w okręgu Marusza
 Livezeni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Stâlpeni
 Livezeni – wieś w okręgu Marusza, w gminie Livezeni